Fünf Schiffe der Royal Navy trugen oder tragen den Namen HMS Victorious.

 Die erste HMS Victorious, Stapellauf 1785 in Blackwall, London, war ein third-rate-Linienschiff, mit einer Bewaffnung von 74 Kanonen.
 Die zweite HMS Victorious, Stapellauf 1808 in Portsmouth, war ein weiteres "third-rate"-Linienschiff mit 74 Kanonen.
 Die dritte HMS Victorious, Stapellauf 1895, war ein Schlachtschiff der Majestic-Klasse. Sie hatte eine vergleichsweise unauffällige Laufbahn und verbrachte den Ersten Weltkrieg als Werft- und Reparaturschiff, abgewrackt 1923. 
 Die vierte HMS Victorious, Stapellauf 1939 war ein Flugzeugträger der Illustrious-Klasse, mit Teilnahme an vielen Schlachten im Zweiten Weltkrieg, abgewrackt 1969. 
 Die fünfte und aktuelle HMS Victorious, Stapellauf 1993, ist ein Atom-U-Boot, zweites Schiff der Vanguard-Klasse, sie trägt Trident-Interkontinentalraketen.

Literatur 
 

Victorious